{{Info/Eleição municipal brasileira
 | Nome_da_eleição             = Eleição municipal de Campo Grande em 1985 
 | ongoing                     = no
 | cargo                       = Prefeito
 | local                       = Campo Grande
 | local_preposição            = de
 | local_brasão                = 
 | Eleição_Anterior            = Eleição municipal de Campo Grande em 1982
 | Ano_da_Eleição_Anterior     = 1982
 | Próxima_eleição             = Eleições municipais de Campo Grande em 1988
 | Ano_da_Próxima_Eleição      = 1988
 | Data_da_Eleição             = 15 de novembro de 1985
 | imagem1                     = 
 | Candidato1                  = Juvêncio da Fonseca
 | Partido1_cor                = green
 | Partido1                    = Movimento Democrático Brasileiro (1980)
 | Partido1_sigla              = PMDB
 | Estado_de_origem1           =
 | votos1                      =  | porcentagem1                = 51,7%
 | candidato_vice1             = Francisco Maia
 | imagem2                     = 
 | Candidato2                  = Levy Dias
 | Partido2_cor                = yellow
 | Partido2                    = Democratas (Brasil)
 | Partido2_sigla              = PFL
 | Estado_de_origem2           =
 | votos2                      = 
 | porcentagem2                = 31,02%
 | candidato_vice2             = Carlos Correa da Costa
 | mapa_imagem                 =
 | mapa_tamanho                =
 | mapa_legenda                =
 | titular                     = Lúdio Coelho
 | titular_partido             = PMDB
 | eleito                      = Juvêncio da Fonseca
 | eleito_partido              = PMDB
}}
A eleição municipal da cidade brasileira de Campo Grande no ano de 1985''' ocorreu no dia 15 de novembro, em turno único, para eleger um prefeito e um vice-prefeito para a administração da cidade.

Os principais candidatos eram Juvêncio César da Fonseca (PMDB) e Levy Dias (PFL). Lúdio foi eleito com 63.565 votos, enquanto seu adversário Levy obteve 38.136 votos.

Antes das eleições o prefeito era Lúdio Coelho, do PMDB, que terminou seu mandato em 31 de dezembro de 1985.

Candidatos

Resultados 

Em verde está o candidato eleito.

Eleições em Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
Campo Grande
Campo Grande
1985 em Mato Grosso do Sul